Квайдерсбах:

 Квайдерсбах — коммуна в Германии.
 Квайдерсбах — река в Германии.